Ниви́нский (,  — фамилия польского происхождения. Известные носители:
 Нивинский, Антон (псевдоним Чекмановский; 1890—1945) — украинский писатель, журналист и общественный деятель с Волыни.
 Нивинский, Вячеслав Николаевич (, род. 1974) — украинский футболист и тренер.
 Нивинский, Игнатий Игнатьевич (1881—1933) — известный российский график, живописец и архитектор, театральный художник.

См. также